Таирсу 

 Таирсу — река в Таджикистане.
 Таирсу — посёлок в Таджикистане.